Алёнка:

 Алёна — женское имя.
 Алёнка — река в России, протекает в Рязанской области.
 «Алёнка» — советский художественный фильм (1961).
 «Алёнка» — производимый в России и изготавливавшийся в СССР молочный шоколад.
  — род жуков-бронзовок.
 Алёнка — персонаж мультсериала «Сказочный патруль».

См. также 
 «Алёнушка»
 Alenka Star Be